Ко́нус.

В математике 
 Конус — геометрическая фигура.
 Конус — топологическое пространство , получающееся из произведения  стягиванием подпространства  в одну точку.
 Световой конус — гиперповерхность в пространстве-времени, ограничивающая области будущего и прошлого относительно заданного события.
  — понятие, используемое для определения предела в теории категорий.

В технике 
 Конус инструментальный — метод сопряжения инструмента и шпинделя в станках.
 Конусное устройство — узел паровоза.
 Конус — часть радиально-упорного подшипника.
 Дорожный конус — предмет конической формы для вре́менной разметки маршрутов на дорогах.

Другое 

 Конус (остров) — остров.
 Конус (остров, Карское море) — остров около Диксона.
 Конус выноса — отложения рыхлого материала при выходе рек из гор на равнину.
 Конусы () — семейство хищных морских брюхоногих моллюсков. Своё название получили из-за характерной формы раковины.
 Конусы (род) () — самый многочисленный род брюхоногих моллюсков из семейства конусов.
 «Конус» — 120-мм управляемая ракета ГККБ «Луч».

См. также 
 Конусность — характеристика геометрического конуса.
 Коническое сечение
 Коническая поверхность

Примечания